Bomílcar (século IV a.C.) — comandante cartaginês na guerra contra Agatócles
 Bomílcar (sufete) (século III a.C.) — sufete e comandante cartaginês na Segunda Guerra Púnica, pai de Hanão
 Bomílcar (almirante) — comandante cartaginês na Segunda Guerra Púnica, oficial de suprimentos de Aníbal
 Bomílcar (século II a.C.) — nobre númida e seguidor de Jugurta

Desambiguações de antropônimos